Ризони (орцо, орзо,  — «перловка», ) — это разновидность итальянской сухой мелкой пасты, по внешнему виду напоминающая зёрна ячменя или крупного риса. 

Ризони могут быть поданы и как основное блюдо, и как гарнир к супу, а также с салатом.

См. также 
 Птитим

Примечания 

Макаронные изделия
Итальянская кухня